Der Banca Marche Tennis Cup 2003 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. August 2003 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in San Benedetto del Tronto